Князь Дмитрий Иванович Хилков (ум. 1564) — русский военный и государственный деятель, боярин и воевода, единственный сын воеводы князя Ивана Фёдоровича Хилка Ряполовского.

Биография 
В 1543 году князь Дмитрий Иванович Хилков был полковым воеводой в Гороховце, стоял «за городом». 1 марта 1544 года был назначен первым воеводой передового полка в походе на Казанское ханство. Затем был полковым воеводой в Рязани и Васильсурске.

В 1549 году князь Дмитрий Иванович Хилков участвовал в походе против татар. В следующем 1550 году был отправлен под Казань строить туры и укрепления, одновременно был назначен первым воеводой в Мещере. В 1551 году царь Иван Васильевич отправил Шигалея с казанцами и русским войском к устью р. Свияга, чтобы построить здесь крепость. Князь Дмитрий Хилков, стоявший с войском в Мещере, по царскому указу выступил на помощь Шигалею, а потом двинулся под Коломну, где охранял южнорусские владения от нападений крымских татар.

В 1552 года воевода князь Дмитрий Иванович Хилков участвовал в третьем походе царя Ивана Васильевича на Казанское ханство и отличился во время осады Казани, командуя передовым полком. Во время осады казанцы большими силами предприняли вылазку на русские позиции. Князь Юрий Иванович Пронский-Шемякин, командовавший ертаулом, был тяжело ранен и едва не был выбит с занимаемых позиций. Князь Дмитрий Иванович Хилков во главе передового полка бросился на помощь ертаулу и «втоптал» казанцев в город.

28 июля 1552 года казанские татары большими силами вышли из города и атаковали лагерь передового полка на Арском поле. Казанцы перебили стражу и бросились на стан передового полка. Князь Дмитрий Иванович Хилков во главе своих воинов мужественно оборонялся и, несмотря на численное превосходство противника, занял удерживаемые позиции. На другой день казанцы повторили вылазку, но Д. И. Хилков успел стянуть войска и нанес татарам поражение. Во время штурма Казани князь Дмитрий Иванович Хилков получил приказ первым ударить на Кабанские ворота.

В 1552—1556 годах князь Дмитрий Иванович Хилков был воеводой в Свияжске, Коломне, Туле, Казани, Кашире и Рославле. Был вторично отправлен на воеводство в Казань, где участвовал в подавлении татарского восстания и окончательном подчинении территории Казанского ханства. За успешное подавление мятежа Д. И. Хилков был пожалован в бояре.

С 1557 года боярин князь Д. И. Хилков находился на воеводстве в Воротынске, Коломне, Чебоксарах, Туле и Юрьеве Ливонском. Из Юрьева был отправлен первым воеводой сторожевого полка против литовского войска к городу Тарваст, но затем попал в царскую опалу и был убит по приказу Ивана Грозного.

Князь Дмитрий Иванович Хилков оставил после себя двух сыновей: Василия и Андрея.

Литература 
 

Персоналии по алфавиту
Дмитрий Иванович
Воеводы
Бояре
Военачальники Русского государства
Жертвы опалы Ивана Грозного
Казнённые при Иване Грозном
Казнённые военные
Умершие в 1564 году
Воеводы Мещеры
Воеводы Свияжска
Воеводы Коломны
Воеводы Чебоксар
Воеводы Тулы
Воеводы Казани
Воеводы Каширы
Воеводы Юрьева Ливонского
Участники Русско-казанских войн
Участники Ливонской войны